Artejo puede referirse a:
 El artejo (artrópodos), cada una de las partes en que se dividen los apéndices —patas, antenas, palpos, etc.— de los artrópodos.
 El artejo (botánica), cada uno de los segmentos de una planta articulada, o de su fruto.
 El artejo (crinoideos), cada una de las placas calcáreas en que se dividen los tallos de los crinoideos.
 El nudillo (también llamado artejo), cada una de las articulaciones de los dedos de la mano.

Enlaces externos